Mahō Shōjo Biblion est une mise en abîme : un récit de magiciens dans un récit de magiciens. C'est un shōjo manga de type magical girl imaginé par Ken Akamatsu pour son œuvre Negima!.

Synopsis 

Mahō Shōjo Biblion raconte l'histoire de deux jeunes filles, les Biblions girls, chargées de protéger les livres des bibliothèques du monde entier.C'est une série populaire dans l'univers de Negima! que le lecteur découvre par le biais d'un concours de cosplay : 
 Biblio Red Rose : Ayaka
 Biblio Pink Tulip : Makie
 Moulin Rouge : Chisame
L'introduction de la série dans le récit se  fait un peu par le hasard des choses, en effet c'est par hasard que Negi, Makie et Ayaka croiseront Chisame et découvriront le concours de cosplay qui était un évènement privé et donc non signalé dans le programme du festival. Les trois jeunes filles révêtiront de nouveau leurs identités secrètes lors du combat virtuel contre Chachamaru durant l'évènement Martien VS Magicien.
Contrairement à la plupart des récits de magical girls qui proposent une héroïne unique ou un groupe de cinq personnages, cette série fictive ne présente que deux personnages principaux.

Personnages 

 Biblio Red Rose est une des deux héroïnes. C'est une neko-girl qui porte un sailor fuku d'été blanc et rouge. Son sceptre a la forme d'un bâton de majorette dont le bout est en forme de cœur rouge.La couleur rouge est la couleur du leader dans la plupart des sentai, mais que c'est aussi la couleur que l'on associe à la sensualité ou à la passion, il est donc probable qu'elle soit la leader du duo.L'une de ses techniques est le Biblio Spiral Shot, un jet d'énergie en spirale.
 Biblio Pink Tulip est une des deux héroïnes. C'est une bunny-girl qui porte un sailor fuku d'été blanc et rose. Son sceptre a la forme d'un bâton de majorette dont le bout est en forme de cœur rose.La couleur rose est associée à l'innocence et la pureté.L'une de ses techniques est le Biblio Aqua Rhapsody, une propulsion d'énergie en rayon.
 Moulin Rouge est l'adversaire principale des biblion girls. C'est une kōmori-girl qui porte un sailor fuku d'été noir avec une cravate rouge et un porte-jarretelles. Son sceptre a la forme d'un bâton de majorette de très grande taille avec un cœur rouge à l'une des extrémités, des rubans sont accrochés au cœur.L'une de ses techniques est le Bucket Filtering, une barrière magique.

Negima!? 

Mahō Shōjo Biblion fait aussi une apparition dans la seconde adaptation de Negima!, mais Asuna reprend le rôle d'Ayaka et Konoka celui de Makie. Elles sont accompagnées d'une troisième biblion neko-girl dont on ignore le nom et dont le rôle est tenu par Setsuna.

Voir aussi 

Negima!
Negima!?

Notes et références 

Magical girl
Negima!
Série d'animation fictive